LAX sau Lax se poate referi la :

Aeroportul Internațional Los Angeles (IATA: LAX), principalul aeroport al orașului american Los Angeles;
Latin American Exchange, un stable din promoția de wrestling Total Nonstop Action Wrestling;
LAX (formație), o formație de muzică R&B din Los Angeles;
LAX (serial tv), un serial de televiziune american produs în 2004;
Lacrosse, un sport;
Peter Lax (1926-), un matematician maghiaro-american;
Lax, Elveția, o localitate a cantonului elvețian Valais